Sezon 1981 Formuły 1 był 32-im sezonem organizowanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 15 marca 1981 i zakończył się 17 października po piętnastu wyścigach.

Przegląd sezonu

Klasyfikacja końcowa konstruktorów

Klasyfikacja końcowa kierowców 

1981 w Formule 1